Никита Русланович Потураев (; ) — украинский политолог, пропагандист и политик, народный депутат Украины 9-го созыва. В Верховную Раду 9-го созыва он прошёл номером 97 по списку партии Слуга народа.

Биография 
Никита Потураев родился в Днепропетровске (ныне город Днепр) 4 сентября 1970 года.

Внук советского украинского ученого-механика, академика наук АН УССР Потураева Валентина Никитича (по линии матери). Сын украинского ученого-механика Иваницкого Руслана Палладиевича.

17 июня 2020 года был избран главой комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, кандидатуру поддержали 281 депутат.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Роман Скрыпин. 16+ // «You-Tube», 27.11.2019

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Общественные деятели Украины
Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Днепровского национального университета
Кандидаты политических наук Украины